Нариманаба́д () — посёлок городского типа в Ленкоранском районе Азербайджана. Посёлок расположен в 3 км от железнодорожной станции Порт-Ильич (на линии Сальяны — Астара).

Статус посёлка городского типа с 1935 года. Указом Президиума Верховного Совета Азербайджанской ССР от 19 февраля 1957 года посёлок городского типа Сара-Остров Ленкоранского района переименован в посёлок городского типа Нариманабад.

По данным БСЭ в Нариманабаде работали рыбокомбинат, рыбозавод и винзавод. Действовали виноградарский совхоз и совхоз по разведению нутрии.

Население

Примечания 

Посёлки городского типа Азербайджана
Населённые пункты Ленкоранского района